Detrois ist der Nachname von
 Ulrich Detrois (* 1958), einem deutschen Rocker und Autobiografen
 Anne Detrois, einem Pseudonym der deutschen Schriftstellerin und Journalistin Vilma Sturm (1912–1995)